Adner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Adner (Louisiana), im Bossier Parish
 Adner (Virginia), im Gloucester County

Adner ist der Familienname von:
 Anton Adner (um 1705–1822), bayerischer Hausierer